Бугрова́ние (устар. бугор — земляной холм) — разграбление древних погребений путём их разрушения с целью овладения и сбыта предметов из драгоценных металлов, разновидность чёрной археологии.

Разграбление древних памятников происходило ещё с древности, часто самими современниками курганов. В некоторых случаях превращалось в промысел или в профессию. На территории Хакасско-Минусинской котловины, по сравнению с Западной Сибирью, бугрование было распространено меньше. В первой трети XVIII в. масштабы промысла резко сокращаются и в конечном счёте сходят на нет, так как все основные известные бугровщикам (русские крестьяне-переселенцы, жившие в Сибири и занимавшиеся бугрованием) погребения были раскопаны.

Исследователи Минусинской котловины в нач. XVIII в. заимствовали термин для описания и определения древних памятников. Некоторые найденные металлические предметы были отправлены в Санкт-Петербург, где стали основой фондов Кунсткамеры.

Отдельные случаи встреч исследователей с одиночными бугрованиями отмечались на протяжении XIX — XX вв., вплоть до 30-х XX в.

См. также 

 Гробокопательство
 Кладоискательство
 Мародёрство
 Чёрные копатели

Литература 
 Радлов В. В. Сибирские древности // Записки Императорского Русского археологического общества. СПб., 1895. Т. VII.
 Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. М., 1961
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. С. 96.

История Хакасии
История Сибири